Papyrus Harris steht für:

 Papyrus Harris 500 (auch Papyrus British Museum 10060), altägyptischer Papyrus aus der 19. Dynastie
 Papyrus Harris I (auch Großer Papyrus Harris), altägyptischer Papyrus aus der 20. Dynastie